Kühnrich ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Kühnrich († 1929), deutscher Spielzeughersteller aus Waldheim
 Heinz Kühnrich (1935–2002), deutscher Historiker
 Hardy Kühnrich (* 1959), deutsche Fernsehjournalistin
 Klaus-Dieter Kühnrich (* 1944), deutscher Ingenieur und Politiker (CDU)